Ženski košarkaški olimpijski turnir 1980. održan je u Moskvi od 20. do 30. srpnja. Branitelj naslova SAD i još neke države nisu sudjelovale zbog bojkota.

Turnir

Skupina 

20. srpnja 1980.

22. srpnja 1980.

24. srpnja 1980.

25., 26. i 27. srpnja 1980.

28. srpnja 1980.

Utakmice za odličja 

Utakmice za odličja odigrane su 30. srpnja 1980.

Za broncu

  Jugoslavija -  Mađarska 68:65

Za zlato

  SSSR -  Bugarska 104:73

Ž